Jablonna kan syfta på följande platser:

Polen 

 Jabłonna (kommunhuvudort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat legionowski, lat 52,38, long 20,92), 
 Jabłonna (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat węgrowski), 
 Jabłonna (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat białobrzeski), 
 Jabłonna (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat radomski), 
 Jabłonna (kommunhuvudort i Polen, Lublins vojvodskap, Powiat lubelski, lat 51,09, long 22,59), 
 Jabłonna (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap), Powiat starachowicki, 
 Jabłonna (ort i Polen, Storpolens vojvodskap, Powiat grodziski), 
 Jabłonna (ort i Polen, Storpolens vojvodskap, Powiat turecki), 
 Jabłonna (ort i Polen, Storpolens vojvodskap, Powiat leszczyński), 
 Jabłonna (kommun i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat legionowski, lat 52,39, long 20,87), 
 Jabłonna (kommun i Polen, Lublins vojvodskap, Powiat lubelski, lat 51,08, long 22,64),

Tjeckien 

 Jablonná, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar